endo-, przedrostek oznaczający coś wewnętrznego
 pseudonim Agaty Nowickiej, polskiej rysowniczki
 Shūsaku Endō – pisarz japoński
 Endo – amerykański zespół nu metal